The Gamblers peut désigner :

Cinéma 
 The Gamblers, un court métrage américain réalisé par Charles Klein et sorti en 1912
 The Gamblers, un film américain réalisé par George Terwilliger et sorti en 1914
 The Gamblers, un film américain réalisé par Paul Scardon et sorti en 1919
 The Gamblers, un film américain réalisé par Michael Curtiz et sorti en 1929
 The Gamblers, un film américain réalisé par Ron Winston et sorti en 1969

Télévision 
 The Gamblers, une série télévisée britannique diffusée entre 1967 et 1968

Musique 
 The Gamblers, un groupe ska de Montréal (Canada)

Voir aussi 
 The Gambler's Heart, un film muet américain réalisé par Thomas H. Ince et sorti en 1912
 The Food Gamblers, un film américain réalisé par Albert Parker, sorti en 1917